Risico, de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident 

 Risico (boek), een boek van de Amerikaanse schrijver Robin Cook
 Risico (financieel), kans dat de waarde van financiële activa fluctueert
 Risico (schip, 1913, Gouwsluis), een schip uit 1913, een varend monument